Рудольф Фукс (): Фукс, Рудольф (1868—1918) — австрийский художник.
 Фукс, Рудольф (род. 1937) — продюсер, поэт, композитор, собиратель городского фольклора.
 Фукс, Рудольф (род. 1942) — нидерландский историк искусства.